Сташув:

 Сташув — город в Свентокшишском воеводстве Польши.
 Сташув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Сташувский повят, Свентокшиское воеводство.